Рејес има више значења:

 Рејес (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рејес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику